Denumirea de Drangovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Drangovo, un sat în comuna Petrici, regiunea Blagoevgrad;
 Drangovo, un sat în comuna Kirkovo, regiunea Kărdjali;
 Drangovo, un sat în comuna Brezovo, regiunea Plovdiv.